Absil ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Absil (1893–1974), belgischer Komponist
 Walter Absil (1924–2015), Holocaust-Überlebender